Phaedra (mythologie), verschillende personen uit de Griekse mythologie
Phaedra (film), een Frans-Grieks-Amerikaanse dramafilm uit 1962 onder regie van Jules Dassin
Phaedra (album) en Phaedra (2005), albums van Tangerine Dream
Phaedra (dvd), een live-dvd van dezelfde band
Phaedra (cd-label), een cd-label met vooral Belgische muziek
174 Phaedra, een planetoïde
Phaedra (Henze), een opera van Hans Werner Henze

Phaedra Hoste, een Belgisch model en presentatrice.
Phaedra Kwant, een bassiste